Jméno Darwin nese více osob, míst i věcí:

Lidé 
 Příslušníci britské rodiny Darwinů: 
 Anne Darwinová (1841–1851), dcera Charlese
 Bernard Darwin (1876–1961), spisovatel
 Charles Darwin (1809–1882), britský přírodovědec a spisovatel
 Charles Galton Darwin (1887–1962), fyzik a aktivista
 Donald Victor Darwin (1896–1972) australský inženýr
 Alžběta Darwinová (1847–1926), dcera Charlese
 Emma Darwinová rozená Wegwoodová (1808–1896), Charlesova žena
 Erasmus Darwin (1731–1802), fyzik a biolof, Charlesův dědeček
 Etty Darwinová (1843–1929), Charlesova dcera
 Francis Darwin (1848–1925), rostlinopisec
 George Darwin (1845–1912), astronom a matematik
 Gwen Raveratová rozená Gwendoline Mary Darwinová (1885–1957), umělkyně
 Horace Darwin (1851–1928), inženýr
 Leonard Darwin (1850–1943), voják, politik a aktivista 
 Nora Barlowová rozená Emma Nora Darwinová (1885–1989)
 Robert Darwin (1766–1848), lékař, Charlesův otec
 Ursula Mommensová rozená Darwinová (narozena 1908), hrnčířka
 Ben Darwin (* 1976), australský ragbista
 Mike Darwin (* 1955), americký spisovatel a aktivista

Místa

Afrika 
 Mount Darwin (Zimbabwe)

Antarktida 
 Darwin Glacier (Antarktida)
 Darwinovy hory

Asie 
 Darwinova stráň, olejné pole v Ázerbájdžánu

Austrálie 
 Darwin (Austrálie)
 Charles Darwin Reserve
 Charles Darwin University
 Darwin River (Austrálie)
 Darwin International Airport
 Darwin Dam (Tasmánie)
 Mount Darwin (Tasmánie)

Evropa 
 Natural History Museum#The Darwin Centre, Londýn
 Darwin College (Cambridge)
 Darwin College (Kent)

Severní Amerika 
 Darwin (Kalifornie)
 Darwin (Fresno County, Kalifornie)
 Darwinovy vodopády, Kalifornie
 Darwin (Minnesota)
 Darwin (Ohio)
 Mount Darwin (Kalifornie)

Jižní Amerika 
 Darwinovo pohoří, Tierra del Fuego
 Darwinův kanál
 Darwin (Falklandy)
 Darwinův ostrov, Galapágy
 Mount Darwin (Andy), Tierra del Fuego

Věda a technologie 
 Darwin (jednotka) – jednotka evoluční změny
 Darwin (ESA), projekt Evropské vesmírné agentury
 RRS Charles Darwin, Britská loď
 1991 Darwin, asteroid
 Počítače:
 Darwin (programovací hra)
 Darwin (operační systém)
 XDarwin
 Darwin Information Typing Architecture
 Darwinbots, otevřený stimulátor umělého života

Krátery 
 Darwin (měsíční kráter)
 Darwin (marťanský kráter)
 Darwinův kráter, v Tasmánii
 Darwinův kráter (Zoo Praha)

Zábava 
 Darwin 4078, arkáda
 Darwin (komiks), fiktivní postava
 Darwin!, hudební album roku 1972 Banca del Mutua Soccorsa

Zvířata 
 Darwinovy pěnkavy
 Liška Darwinova
 Žába Darwinova
 Listouchá myš Darwinova
 Nandu Darwinův
 Rýžová krysa Darwinova

Jiné 
 Darwin Rebellion, Australská demonstrace z roku 1918
 V australském sportu:
 Darwin Baseball League
 Darwin Rugby League
 Darwin Airline, ve Švýcarsku

Související články 
 Darwen
 Darwinie
 Darwinismus
 Darwinova cena
 Darwinovo sklo
 Darwinův den
 Darwinův hrbolek
 Neodarwinismus 
 Rodina Darwinů-Wedgwoodů
 Sociální darwinismus

Anglická příjmení